Portret van een jonge vrouw (Botticelli), schilderij van Botticelli
 Portret van een jonge vrouw (Rogier van der Weyden), schilderij van Rogier van der Weyden uit ca. 1440
 Portret van een jonge vrouw (Christus), schilderij van Petrus Christus uit ca. 1470
 Petrus Christus. Portret van een jonge vrouw, gedicht van Cees Nooteboom over bovengenoemd schilderij 
 Portret van een jonge vrouw (De Predis), schilderij van Giovanni Ambrogio de Predis
 Portret van een jonge vrouw (Rubens), schilderij van Peter Paul Rubens
 Portret van een jonge vrouw (werkplaats Rubens), schilderij uit de werkplaats van Peter Paul Rubens